Трейси Хендерсон (; род. 31 декабря 1974 года в Миннеаполисе, Миннесота) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года в третьем раунде под общим тридцать пятым номером клубом «Кливленд Рокерс». Играла на позиции центровой.

Ранние годы 
Трейси Хендерсон родилась 31 декабря 1974 года в городе Миннеаполис (Миннесота), училась она там же в средней школе имени Патрика Генри, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Глори»
Игроки «Нэшвилл Нойз»
Игроки «Кливленд Рокерс»
Игроки «Атланта Джастис»